Saint-Justin, municipalité de paroisse canadienne au Québec dans Maskinongé
 Saint-Justin, commune française du Gers
 Saint-Justin, commune française des Landes

Voir aussi 
 
Homonymie de toponyme